Springwood ist der Name folgender Orte:

 Home of Franklin D. Roosevelt National Historic Site, Geburtshaus und lebenslanger Wohnsitz von Franklin D. Roosevelt
 Springwood (New South Wales), Stadt in der australischen Provinz New South Wales
 Springwood (Queensland), Stadt in der australischen Provinz Queensland